Pomerode kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pomerode (ort), Santa Catarina, 
 Pomerode (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar